Sluníčko může být:

 Sluníčko – český dětský časopis
 slunce – zdrobnělina
 lidově slunéčko sedmitečné
 Sluníčko (May) - vesnický příběh Karla Maye 
Sluníčko (píseň) – píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
 Jan Sluníčko (1816–1894) – český pedagog
 SOS Sluníčko – krizový program SOS dětských vesniček
 Sluníčko pro děti – nadační fond
 divadlo Sluníčko
 Dům dětí a mládeže Sluníčko
 Nadace Sluníčko
 Hudební skupina Sluníčko

Související články 
 Slunéčko
 Slunce (rozcestník)
 Sluníčkář

Externí odkazy